Świerszczów peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Lublin
 Świerszczów, un village du powiat de Hrubieszów
 Świerszczów, un village du powiat de Łęczna